Klunder (waterschap), een vm. waterschap
 Geweide-Klunder, een waterschap (opvolger van waterschap Klunder)
 Klunder Architecten

Personen
Bert Klunder, was een Nederlands cabaretier, regisseur en columnist
Harold Klunder, Canadees schilder